Воргордская коммуна () — коммуна в Швеции в лене Вестра-Гёталанд (Вестеръётланд). Административный центр — Воргорда.

Площадь — 429 км², население — 11 030 жителей (2013).

По территории Воргордской коммуны проходит европейский маршрут E20 и железная дорога Стокгольм—Гётеборг.

В экономике доминируют промышленное производство, а также общественный и частный сектор услуг. Ранее в коммуне важную роль играли лесная и пищевая промышленности, однако в последние десятилетия их значение снизилось.

Крупнейшие населённые пункты 
 Воргорда
 Эстадкулле

Примечания

Источники 
 Nationalencyklopedin

Коммуны Швеции